Hairspray bezeichnet:
 Haarspray in der englischen Sprache
 Hairspray (1988), ein Musikfilm von John Waters
 Hairspray (Musical), das auf dem Film basierende Musical
 Hairspray (2007), die Verfilmung des Musicals
 Hairspray: Soundtrack to the Motion Picture, das Soundtrack-Album der Verfilmung